

Вельке Залужє — село, громада округу Нітра, Нітранський край.
 Мале Залужє — село, громада округу Нітра, Нітранський край.

Див. також 
 Залужжя